Livello ima više značenja:
 Livello, Ferrara
 Livello, Reggio Emilia